

Sigle 
 Abu Nidal Organization – organizzazione terroristica fondata da Abul Nidal
 Akce Nespokojených Občanů (Azione dei Cittadini Insoddisfatti) – partito politico ceco
 Aliancia Nového Občana (Alleanza del Nuovo Cittadino) – partito politico slovacco
 Associazione Nazionale Omosessuali – Associazione LGBT italiana

Anatomia 
 Ano – tratto terminale dell'apparato digerente

Codici 
 ANO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Antonio Enes di Angoche (Mozambico)
 ANO – codice vettore ICAO di Airnorth
 ano – codice ISO 639-3 della lingua andoque

Geologia 
  ANO – Sabbie di Valle Andona – nel comune di Mortara, in provincia di Novara – sintema stratigrafico del Piemonte

Mineralogia 
 Ano – abbreviazione di anortoclasio